Hadland ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ihle Hadland (* 1983), norwegischer Pianist
 Sarah Hadland (* 1971), englische Schauspielerin